Isle of Man Premier League är Isle of Mans högsta division i fotboll för herrar, och lyder under Isle of Mans fotbollsförbund. Serien sparkade igång säsongen 1896/1897 och vanns då av Peel FC. Ligan har ett representationslag med i FA Inter-League Cup, som deltagit i UEFA Regions' Cup.

Mästare

Källor

RSSSF

Fotnoter

Externa länkar

Sport på Isle of Man
Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1907